Седмата лятна универсиада се провежда през 1973 г. в Москва – столицата на Съветския съюз.

В универсиадата участват около 4000 спортисти, представители на 72 държави. Церемонията по откриването на Универсиадата е на 15 август, а закриването – на 25 август.

Състезанията са по 10 вида спорт. Повечето състезания на открито се провеждат на Централния стадион „В. И. Ленин“ (сега „Лужники“). Печелят медали представители на 26 държави.

Класиране по медали

Вижте също 
 Лятна универсиада

Универсиади
Спорт в Москва
История на Москва
1973 година